13-я армия (13 А) — общевойсковое формирование в вооружённых силах.

 13-я армия (Российская империя).
 13-я армия (РККА).
 13-я армия (СССР).
 13-я армия (Япония).